Сомбреретиљо има више значења:

 Сомбреретиљо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сомбреретиљо (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сомбреретиљо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сомбреретиљо (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сомбреретиљо (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сомбреретиљо (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сомбреретиљо (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сомбреретиљо (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сомбреретиљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику